Cloud Mountain bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Cloud Mountain (Alabama)	
 Cloud Mountain (Texas)	

Siehe auch:
 Cloudy Mountain